Lit peut désigner :

Nom commun 
 le lit, un meuble où dormir ou même simplement se reposer (avec des draps, un Oreiller une Couverture (literie) , etc), par extension le nombre de lits est une unité de mesure mesurant la capacité d'accueil d'un établissement hospitalier.
 le lit, une méthode d'épuration des eaux usées
 le lit, une faible épaisseur d'une formation sédimentaire
 le lit, la face d'une pierre de taille
 le lit d'un cours d'eau :
 le lit mineur d'un cours d'eau, son emplacement habituel, son fond
 le lit majeur d'un cours d'eau, la zone occupée au maximum, par exemple en période d’inondation, on dit que le cours d'eau est sorti de son lit (mineur)
 le lit de justice, une séance particulière du parlement, en présence du roi

Divers
 lit, un groupe de rock californien.
 Lit,  EP de Lay (Zhang Yixing), un des membres du boys band EXO (2020).
".lit", une extension de fichier pour le lecteur de livres électroniques Microsoft Reader.
LIT est un jeu vidéo sorti en 2009.

Toponyme
 Lit, une localité suédoise de la commune d'Östersund

Sigle

LIT est un sigle qui signifie :
Dérivé de , Symbole, suivant la norme ISO 4217, de l'ancienne unité monétaire de l'Italie, la lire italienne.
, en Irlande
Ligue Internationale des Travailleurs - Quatrième internationale. Internationale révolutionnaire trotskiste-moréniste.

Code
LIT ou lit est un code pouvant désigner :
 LIT, Aéroport Clinton de Little Rock en Arkansas ;
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA attribués aux aéroports américains ;
 lit, le lituanien ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Voir aussi 
 
Code